Gammeldammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gammeldammen, Södermanland, sjö i Haninge kommun,  (1,6 ha)
Gammeldammen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn